James McKinnon est un nom pouvant désigner:

 (1860-1945), historien écossais
 (1932-1999), musicologue américain

Voir aussi 

McKinnon, James